Фінал Кубка Футбольної ліги 1996 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1995—1996, 36-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 24 березня 1996 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Астон Вілла» та «Лідс Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1996
1996 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Березень 1996
1996 в англійському спорті